Incourt (Belgia)
 Incourt, Pas-de-Calais